El kykeon o ciceó (del grec κυκεών, mesclar) és una beguda ritual associada als Misteris d'Eleusis de l'Antiga Grècia relativa la culte de Demèter i Persèfone. La seva composició real no és coneguda exactament, però es creu que entre els seus ingredients es trobaven l'ordi. la mel, el vi l'aigua, el formatge de cabra, el fong al·lucinogen Claviceps purpurea del sègol i la menta.

En l'Odissea d'Homer, el kykeon és la poció màgica que ofereix la maga Circe, com hospitalitat als companys d'Ulisses que són transformats en porcs. en canvi Ulisses, quan beu aquesta mescla en una tassa d'or, resta immune al sortilegi gràcies a la planta antídot (moly) proporcionada per Hermes i pot així salvar als seus companys.

Referències

Enllaços externs 
 Peter Webster, A Review of:R. Gordon Wasson, Albert Hofmann, Carl A. P. Ruck; The Road to Eleusis: Unveiling the Secret of the Mysteries, 20th anniversary edition, Hermes Press, 1998  (in The International Journal of Drug Policies)
 Peter Webster, Daniel M. Perrine, Mixing the Kykeon, in E-LEUSIS. Journal of Psychoactive Plants and Compounds, n.s. 4, 2000
 Ivan Valencic, Has the mystery of the Eleusinian Mysteries been solved?]
 Giorgio Samorini, [http://www.museocivico.rovereto.tn.it/context.jsp?ID_LINK=111245&area=71 Un ciceone africano?'', "Eleusis", n. 4, Aprile 1996, pp. 40-41 (dal sito web del Museo Civico di Rovereto)

Begudes
Mitologia grega